Collyris ist

 ein veraltetes Synonym für die Pflanzengattung Dischidia (Urnenpflanzen)
 eine Gattung der Sandlaufkäfer